Solero désigne:

 Solero, une commune  dans la région du Piémont en Italie,
 Solero, une marque de glaces du groupe Unilever.